В одиночному розряді тенісного турніру Davidoff Swiss Indoors 1988, який належав до категорії гран-прі, Стефан Едберг здобув титул, у фіналі перемігши Якоба Гласека 7-5, 6-3, 3-6, 6-2.

Сіяні гравці 

 Стефан Едберг (Чемпіон)
 Джиммі Коннорс (півфінал)
 Аарон Крікстейн (чвертьфінал)
 Йонас Свенссон (півфінал)

 Роналд Ейдженор (1-ше коло)
 Якоб Гласек (фінал)
 Амос Мансдорф (чвертьфінал)
 Магнус Густафссон (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Davidoff Swiss Indoors